Le district de Lima () est le district capitale de la province de Lima et le siège de la Municipalité Metropolitaine de Lima au Pérou.

Maire: Jorge Muñoz Wells <small>(2019-2022).

Lien externe 
 Site officiel du district de Lima